Kelle steht für:
 Schwanz des Bibers, siehe Biber #Merkmale
 Kelle (Kongo), Ort in der Region Cuvette-Ouest der Republik Kongo
 Kelle (Kuan Fatu), ein Dorf im indonesischen Distrikt Kuan Fatu in Westtimor
 Kelle (Appenrode), Gipshöhle in der Nähe von Appenrode im Landkreis Nordhausen in Thüringen

Werkzeuge:
 Maurerkelle
 Archäologenkelle
 Pflanzkelle
 Schöpfkelle
 Kochlöffel (in der Schweiz)
 Signalkelle
 Befehlsstab
 Winkelhaken, Grundwerkzeug des Schriftsetzers

Kelle ist der Familienname folgender Personen:
 Birgit Kelle (* 1975), deutsche Publizistin
 Carl von Kelle (1859–1935), österreichischer Verwaltungsbeamter 
 Dirk Kelle (* 1967), deutscher Handballspieler
 Ernst Kelle (1884–1954), deutscher Maler
 Helga Kelle (* 1961), deutsche Erziehungswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Johann von Kelle (1828–1909), deutsch-österreichischer Germanist
 Karl Gottfried Kelle (1770–1843), deutscher evangelischer Theologe
 Karl-Heinz Kelle (* 1941), deutscher Flottillenadmiral
 Klaus Kelle (* 1959), deutscher Journalist und Medienunternehmer
 Matthias Kelle (* 1982), deutscher Schauspieler
 Udo Kelle (* 1960), deutscher Soziologe

Siehe auch:
 Groß Kelle
 Kelle & Hildebrandt
 Kelle – Teufelskanzel 
 Kele
 Kellen (Begriffsklärung)